Tuscaloosa puede referirse a los siguientes topónimos de Estados Unidos:
 El condado de Tuscaloosa, un condado en el estado de Alabama.
 La ciudad de Tuscaloosa, en dicho condado.

Asimismo, puede hacer referencia a los siguientes navíos:
 El USS Tuscaloosa (CA-37), un barco de la Armada de los Estados Unidos.
 El USS Tuscaloosa (LST 1187), otro barco de la Armada de los Estados Unidos.

Además, puede referirse a:
Jefe Tuscaloosa, un líder amerindio estadounidense.

Tuscaloosa (álbum), un álbum en directo del músico canadiense Neil Young.